El Salitre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Salitre, Nuevo León, ort, 
 El Salitre, Tenancingo, ort, 
 El Salitre, Valparaíso, ort, 
 El Salitre, Querétaro Arteaga, ort, 
 El Salitre, San Miguel de Allende, ort, 
 El Salitre, Tepetongo, ort, 
 El Salitre, Metztitlán, ort, 
 El Salitre, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
 El Salitre, Villa Hidalgo, ort, 
 El Salitre, San Martín Hidalgo, ort, 
 El Salitre, Aguascalientes, Calvillo, 
 El Salitre, Morelos, Ayala, 
 El Salitre, Ixtapan de la Sal, ort, 
 El Salitre, Chucándiro, ort, 
 El Salitre, Guerrero, ort, 
 El Salitre, Ayotlán, ort, 
 El Salitre, Tlahuelilpan, ort, 
 El Salitre, Temascaltepec, ort, 
 El Salitre, Susupuato, ort, 
 El Salitre, San Luis Potosí, Ahualulco, 
 El Salitre, Cortazar, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar